И́горь Во́лков:
 Волков, Игорь Александрович (род. 1971) — узбекистанский и российский футболист.
 
 Волков, Игорь Евгеньевич (род. 1967) — глава администрации города Северска Томской области.
 
 Волков, Игорь Юрьевич (род. 1959) — российский актёр.